Bieg mężczyzn na dystansie 15 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary został rozegrany 19 lutego. Wzięło w nim udział 90 zawodników z 32 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant ZSRR Michaił Diewiatjarow.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988